Болат — фамилия и имя:

Фамилия 
 Болат, Синан (род. 1988) — турецкий футболист.
 Болат, Тимур (род. 1989) — казахстанский дзюдоист монгольского происхождения.
 Болат, Юсуф (1909—1986) — крымскотатарский писатель, драматург и публицист.

Имя 
 Болат-хан — хан Казахского ханства (1718—1731), сын Тауке-хана.